Mkhize est un nom de famille notamment porté par : 

 Florence Mkhize (1932-1999), syndicaliste, féministe et militante anti-apartheid sud-africaine ;
 Hlengiwe Mkhize (1952-2021), femme politique sud-africaine.